Гран-при Испании 1999 года — пятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1999 года. Прошёл на трассе Каталуния-Монтмело в Барселоне, Испания. Соревнования состоялись 30 мая 1999 года.



Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Испании